Senador peut désigner :
  en espagnol.

Toponyme 

 , page d'homonymie ;
 Senador Amaral ;
 Senador Georgino Avelino ;
 , page d'homonymie ;
 Senador José Bento ;
 Senador Camará ;
 , page d'homonymie ;
 Senador Canedo ;
 Senador Cortes ;
 , page d'homonymie ;
 Senador Alexandre Costa ;
 Senador Salgado Filho ;
 , page d'homonymie ;
 Senador Firmino ;
 Senador Modestino Gonçalves ;
 Senador Guiomard ;
 , page d'homonymie ;
 , commune brésilienne ;
 Senador Guiomard, village brésilien ;
 Senador Rui Palmeira ;
 Senador Pompeu ;
 , page d'homonymie ;
 Senador José Porfírio ;
 , page d'homonymie ;
 Senador La Rocque ;
 Senador Sá ;
 Senador Elói de Souza.

Divers

Voir aussi 
 
 
 
  ;
  ;
  ;
  ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;